Вестгејт има више значења:
 Вестгејт (Флорида)
 Вестгејт (Ајова)